Vlaamse Vereniging van Journalisten
 Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
 Voetbalvereniging Jaffa